L'edizione 2007-2008 è la trentaseiesima della storia della Coppa Italia di calcio femminile. Il trofeo è stato vinto dalla Torres, che nella doppia finale ha sconfitto il  grazie alla regola dei gol in trasferta, dopo aver ribaltato la sconfitta dell'andata.

Squadre partecipanti 
All'edizione 2007-2008 sono ammesse d'ufficio tutte le squadre componenti l'organico dei campionati nazionali di Serie A, Serie A2 e Serie B.

Le 12 squadre di Serie A

Le 24 squadre di Serie A2

Le 60 squadre di Serie B

Formula del torneo 
Nella prima fase del torneo le 96 squadre ammesse alla Coppa Italia sono suddivise in 19 gironi all'italiana. Il Bardolino Verona, campione in carica, è ammesso direttamente agli spareggi per l'ammissione agli ottavi di finale.
Le vincenti dei gironi della prima fase si qualificano agli ottavi di finale, dove vengono accoppiate in una griglia preformulata. Le fasi a eliminazione diretta vengono disputate con gare di andata e ritorno.
Gli scontri diretti che terminano in parità prevedono la regola dei gol in trasferta, dei tempi supplementari ed eventualmente dei tiri di rigore.

Primo turno

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Girone I

Girone L

Girone M

Girone N

Girone O

Girone P

Girone Q

Girone R

Girone S

Spareggi per completamento tabellone degli ottavi di finale

Ottavi di finale 
L'andata si è giocata l'8 e il 9 marzo 2008, tranne le gare Roma - Torres (20 febbraio), Brixen - Bardolino Verona (27 febbraio), Torino - Fiammamonza (19 marzo) e Venezia1984 - Tavagnacco (20 marzo).Il ritorno si è giocato il 26 e il 27 aprile 2008, tranne le gare Torres - Roma e Bardolino Verona - Brixen (25 aprile).

Andata

Ritorno

Quarti di finale 
Le partite di andata si sono giocate il 1º maggio 2008, mentre le partite di ritorno si sono giocate il 10 e l'11 maggio 2008.

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Andata

Ritorno

Note

Collegamenti esterni 
 
 

 
Calcio nel 2007
Calcio nel 2008